Borra – componente delle cartucce 
 Borra – rigurgito costituito da cibo indigesto eliminato da alcune specie animali
 Via Borra – strada di Livorno
 La Borra – frazione di Pontedera in provincia di Pisa

Persone 
 Alfonso Borra – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Battista Borra – architetto, disegnatore e trattatista d'architettura italiano
 Jacopo Borra – cestista italiano
 Pompeo Borra – pittore italiano

Pagine correlate

 Borre
 Borro